Benedicta – forma latina del nome proprio di persona Benedetta
Abbazia della Benedicta – antica abbazia, ora in rovina, situata nel comune di Bosio (AL), sull'Appennino ligure
Strage della Benedicta – eccidio avvenuto nei pressi dell'abbazia nell'aprile 1944